Бейт:

 Бейт — двустишие в поэзии народов востока, выражает законченную мысль.
 Бейт, Альфред (1853—1906) — британский южноафриканский предприниматель.
 Бейт, Доротея (1878—1951) — британская учёная-палеонтолог и археолог, считающаяся основательницей археозоологии.
 Бейт, Луис (род. 2002) — английский футболист.
 Бейт, Петер (1781—1853) — прусский политик, государственный деятель.
 Бейт, Тайлер (род. 1997) — английский рестлер.
 Бейт — сумка для хранения трубки и табака.
 Бейт (Бет) — вторая буква еврейского алфавита.

См. также